Siboganemertidae är en familj av djur. Siboganemertidae ingår i ordningen Reptantia, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Siboganemertidae finns 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Siboganemertidae